Johan Frederik er en hyppigt forekommende kombination af fornavne:

 Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig(en), kendt som Christian Ahlefeldt-Laurvig (1789-1856) (1789-1856) – dansk lensgreve og godsejer
 Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig(en), kendt som Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917) – dansk lensgreve, godsejer og politiker
 Johan Frederik Bardenfleth (1674-1736) (1674-1736) – dansk officer
 Johan Frederik Bardenfleth (1740-1811) (1740-1811) – dansk officer
 Johan Frederik Bardenfleth (1772-1833) (1772-1833) – dansk søofficer
 Johan Frederik Busch (1825-1883) – dansk maler og fotograf
 Johan Frederik Carøe (borgmester) (1742-1819) – dansk borgmester i Randers
 Johan Frederik Carøe (handelsmand) (1817-1893) – dansk handelsmand
 Johan Frederik Classen (1725-1792) – dansk-norsk godsejer, officer og fabrikant
 Johan Christopher Frederik ("Frits") Dreyer, kendt som Frederik Dreyer (1814-1898) – dansk officer, krigs- og marineminister
 Johan Frederik Fritz (1798-1870) – dansk-tysk maler
 Johan Frederik Frølich (1681-1757) – dansk-norsk officer
 Johan Frederik Hagen (1717-1759) – dansk teolog
 Johan Frederik Hansen (fabrikant) (1799-1873) – dansk bøssemager, mekanikus og fabrikant
 Johan Frederik Hansen (forstdocent) (1810-1873) – dansk forstdocent og kreditforeningsdirektør
 Johan Frederik Christian Hansen, kendt som Johan Hansen (1861-1943) – dansk skibsreder og handelsminister
 Karl Johan Frederik Larsen, kendt som Karl Larsen (arkitekt) (1892-1958) – dansk arkitekt
 Johan Frederik Leth (1737-1817) – dansk officer
 Johan Frederik Lindencrone (1746-1817) – dansk godsejer og kammerherre
 Johan Frederik Mantzius, kendt som Johan Mantzius (1834-1890) – dansk skolemand
 Johan Frederik Plesner (1896-1938) – dansk historiker
 Johan Frederik Rosenstand (1820-1887) – dansk xylograf og fotograf
 Johan Frederik Schlegel (1817-1896) – dansk borgmester i København og generalguvernør over Dansk Vestindien
 Johan Frederik Vilhelm Schlegel (1765-1836) – dansk retslærd
 Johan Frederik Sehested (ca. 1724-1785) – dansk-norsk officer
 Johan Frederik Gyldenstierne Sehested (1765-1830) – dansk officer

Personer med den tyske form af navnet (regenter og fyrsteliges navne fordanskes):

 Johan Frederik 1. af Sachsen (den storsindede; 1503-1554) – kurfyrste og hertug af Sachsen
 Johan Frederik 2. af Sachsen (den mellemste; 1529-1595) – hertug af Sachsen
 Johan Frederik 3. af Sachsen (den yngre; 1538-1565) – hertug af Sachsen
 Johan Frederik af Pommern (1542–1600) – hertug af Pommern-Wolgast-Stettin
 Johan Frederik af Württemberg (1582-1628) – hertug af Württemberg
 Johan Frederik af Pfalz-Hilpoltstein (1587–1644) – pfalzgreve og hertug af Pfalz-Hilpoltstein
 Johan Frederik af Sachsen-Weimar (1600–1628) – hertug af Sachsen-Weimar
 Johan Frederik af Braunschweig-Calenberg (1625–1679) – hertug af Calenberg
 Johan Frederik af Brandenburg-Ansbach (1654–1686) – markgreve af Brandenburg-Ansbach
 Johan Frederik af Anhalt-Zerbst (1695–1742) – prins af Anhalt-Zerbst og kejserlig general
 Johan Frederik af Schwarzburg-Rudolstadt – fyrste af Schwarzburg-Rudolstadt fra 1744 til 1767

 Johann Friedrich Bachoff von Echt (kansler) (1643-1726) – tysk gehejmeråd og kansler
 Johann Friedrich Bachoff von Echt (diplomat) (1710-1781) – dansk diplomat og gehejmekonferensråd, søn af den foregående
 Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer, kendt som Adolf von Baeyer (1835-1917) – tysk kemiker og nobelprismodtager
 Johann Friderich Clemens (1749-1831) – tysk-dansk kobberstikker
 Johann Friedrich Diedrichsen (ca. 1760-1794) – dansk bankier
 (Johan) Friederich Ehbisch (ca. 1672-1748) – dansk billedhugger
 Johann Friedrich von Eschscholtz (1793-1831) – tyskbaltisk læge, botaniker og zoolog
 Johannes Friedrich (gammelkatolik) (1836-1917) – teologiprofessor i München
 Johann Friedrich Herbart (1776-1841) – tysk filosof, pædagog og psykolog
 Johann Friedrich Hännel (ca. 1710-1761) – tysk billedhugger i Danmark
 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709-1789) – tysk teolog
 Johann Friedrich Gmelin (1748-1804) – tysk kemiker
 Johann Friedrich Overbeck, kendt som Friedrich Overbeck (1789-1869) – tysk maler
 Johann Friedrich von Schulte (1827-1915) – tysk teolog
 Johann Friedrich Struensee (1737-1772) – tysk livlæge, dansk lensgreve og Danmarks reelle hersker 1770-1772
 Johann Friederich Wever (1699-1759) – dansk handelsmand

Se også 
 Johan
 Frederik
 Johannes Friedrich